John Walsh (1726–1795) brit tudós, politikus
John Walsh (1949) amerikai színész
John Walsh (1949) kanadai kaszkadőr
John Walsh (1960) amerikai szenátor Montana államból, ezredes